Бристъл може да се отнася за:

 Бристъл, град в Англия
 Бристъл, град във Вирджиния, САЩ
 Бристъл, град в Тенеси, САЩ
 Бристъл, град в Кънектикът, САЩ
 Бристъл, град в Илинойс, САЩ
 Бристъл, град в Род Айлънд, САЩ
 Бристъл, град във Флорида, САЩ
 Бристъл, град в Пенсилвания, САЩ
 Бристъл, окръг в Масачузетс, САЩ
 Бристъл, окръг във Вирджиния, САЩ
 Бристъл, залив в Берингово море
 Бристъл, остров в архипелага Южни Сандвичеви острови
 Бристъл, окръг във Вирджиния, САЩ
 Бристъл, окръг във Вирджиния, САЩ
 Бронепалубни крайцери тип „Бристъл“, тип бронепалубни крайцери на Британския Кралски флот, построен преди избухването на Първата световна война.
 HMS Bristol, главен кораб на едноименния тип бронепалубни крайцери.
 HMS Bristol (D23), разрушител с управляемо ракетно оръжие на Британския Кралски флот влязъл в строй през 1973 г.

Вижте също 
 Бристълски канал – залив в Келтско море
 Трип-хоп – музикален стил, известен също като Бристъл саунд